US Open es un término inglés que significa Abierto de los Estados Unidos. Puede referirse a:

 Abierto de los Estados Unidos (golf); o
 Abierto de los Estados Unidos (tenis).